Мохаммед Джете Камара (, рожд. 18 августа 1994, Яунде, Камерун) — камерунский футболист, защитник испанского клуба «Химнастик (Таррагона)» и национальной сборной Камеруна.

Клубная карьера 
В 2012 году дебютировал в составе «Интернасьональ Спортинг». После начала партнёрских отношений между «Спортингом» и «Юнион Дуала», в 2014 году перешёл в состав последнего. Сыграл за команду из Дуала следующий сезон.

В состав клуба «Химнастик (Таррагона)», который выступает в испанской Сегунде, присоединился 4 июля 2016 года, подписав 4-летний контракт. В составе своего нового клуба дебютировал 12 октября, выйдя в стартовом составе «Химнастик (Таррагона)» в выездном ничейном матче (1:1) в кубке Испании против «Райо Вальекано» (победа в серии послематчевых пенальти со счетом 5:4).

Во втором дивизионе испанского чемпионата Мохаммед дебютировал 6 ноября 2016 года в победном (1:0) в выездном матче против «Мирандеса», Мохаммед вышел на поле в том поединке в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

Выступления за сборную 
18 октября 2015 года дебютировал в официальных матчах в составе национальной сборной Камеруна в домашнем матче квалификации к Чемпионату африканских наций 2016 против сборной Конго. Он также попал в список из 23-х игроков, которые поехали представлять национальную сборную в финальной части Чемпионата африканских наций 2016 года. На этом турнире он сыграл 3 матча.

30 мая 2016 года Мохаммед впервые отыграл матч в футболке главной национальной сборной своей страны в Нанте, Франция, выйдя на замену в проигранном (2:3) матче против сборной Франции вместо Орельена Шеджу.

В составе сборной был участником Кубка африканских наций 2017 года в Габоне.

Достижения 
 Чемпион Африки: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Профиль игрока  на сайте soccerpunter.com
 

Футболисты Камеруна
Игроки сборной Камеруна по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Камеруна по футболу
Игроки ФК «Унион Дуала»
Игроки ФК «Химнастик» Таррагона
Родившиеся в Яунде